Taiwan kan syfta på:

 Taiwan (ö) – en ö i Stilla havet, även kallad Formosa
 Taiwan (provins) – en kinesisk provins som grundades 1885 och som nu administreras av Republiken Kina
 Taiwan+ – en gratis engelskspråkig videoservice från Taiwan
 Republiken Kina – en nutida stat på ön Taiwan
 Republiken Taiwan (1895) – en historisk stat
 2169 Taiwan – en asteroid

Se även
 Kina (olika betydelser).
 Formosa